Nauber ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Nauber (1911–2001), deutscher Hornist
 Gerrit Nauber (* 1992), deutscher Fußballspieler
 Werner Nauber (* 1941), deutscher Skilanglauftrainer